Přebor Středočeského kraje (jednu ze skupin 5. fotbalové ligy) hrálo v sezóně 2021/2022 16 klubů. Vítězem se stalo mužstvo FC Velim.

Systém soutěže 
Kluby se střetly v soutěži každý s každým dvoukolovým systémem podzim–jaro, hrály tedy 30 kol.

Nové týmy v sezoně 2021/22 
 Po Divizi C se přihlásil do Přebor Středočeského kraje tým SK Polaban Nymburk.

Výsledná tabulka 

Poznámky:
Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body
 Klub FC Velim se postupu vzdal.
 Klub TJ Klíčany nebude pokračovat na krajské úrovni.

Externí odkazy 
 Vysledky.lidovky.cz: Krajský přebor - Středočeský kraj 2021/2022
 Rozlosování, výsledky a zápisy z ročníku 2021/22, souteze.fotbal.cz

Reference 

2021/2022
Fotbal v Česku v roce 2021
Fotbal v Česku v roce 2022